Amphoe Samrong Thap (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Osten der Provinz Surin. Die Provinz Surin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Samrong Thap grenzt an die folgenden Distrikte (von Südwesten im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Sikhoraphum, Sanom und Non Narai in der Province Surin, sowie an die Amphoe Mueang Chan, Huai Thap Than und Prang Ku der Provinz Si Sa Ket.

Geschichte 
Der „Zweigkreis“ (King Amphoe) Samrong Thap wurde am 1. September 1958 eingerichtet, am 11. Dezember 1959 wurde er zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Samrong Thap ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 100 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Muen Si (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Muen Si.
 Samrong Thap (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Samrong Thap sowie aus Teilen des Tambon Nong Phai Lom.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Samrong Thap (Thai: )
 Nong Phai Lom (Thai: )
 Kra-om (Thai: )
 Nong Ha (Thai: )
 Si Suk (Thai: )
 Ko Kaeo (Thai: )
 Samet (Thai: )
 Sano (Thai: )
 Pradu (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Samrong Thap von amphoe.com (in Thai)

Samrong Thap